Meridolum exocarpi är en snäckart som först beskrevs av Cox 1868.  Meridolum exocarpi ingår i släktet Meridolum och familjen Camaenidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
exocarpi